Нуево Миленио има више значења:

 Нуево Миленио (Остуакан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Миленио (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Миленио (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику